Лука Кастилья (; 17 марта 1989, Чева) — итальянский футболист, центральный полузащитник клуба «Салернитана».

Биография 
Кастилья начинал заниматься футболом в детской команде «Каркарезе». В 1998 году он поступил в футбольную школу клуба «Торино», где провёл семь лет, но так и сыграл за первую команду. В 2005 году после банкротства «Торино» все его игроки получили статус свободных агентов. Кастилья перешёл в другой туринский клуб, «Ювентус». До 2009 года он оставался игроком молодёжного состава клуба, с которым выиграл национальный чемпионат среди молодёжных команд в 2006 году, два молодёжных суперкубка (2006 и 2007) и международный турнир Вияреджо в 2009 году.

В сезоне 2007/2008 тренер «Ювентуса» Клаудио Раньери стал привлекать Кастилью в первую команду клуба. В нескольких матчах он оставался на скамейке запасных, а 27 января 2008 года дебютировал в Серии A, выйдя на замену в матче против «Ливорно». В мае того же года Кастилья принял участие ещё в одном матче чемпионата Италии, против «Сампдории». 10 декабря 2008 года он сыграл в матче Лиги чемпионов против БАТЭ, вновь выйдя на замену.

Летом и осенью 2009 года он выступал на правах аренды за «Чезену» в Серии B, но, сыграв лишь два матча, в декабре вернулся в «Юве». В январе 2010 года был отдан на полгода в аренду «Реджане», за которую сыграл 9 матчей в Леге Про. Сезон 2010/2011 Кастилья провёл в «Виареджо», был игроком основного состава, сыграл 31 матч и забил 2 гола. 29 августа 2011 года СПАЛ договорился с «Ювентусом» о совместном владении контрактом Кастильи, за этот клуб он выступал в сезоне 2011/2012, сыграл 23 матча и забил 2 гола. В июне 2012 года соглашение о совладении не было продлено, и Лука вернулся в «Ювентус».

3 августа 2012 года Кастилья перешёл в «Виченцу», выступавшую в Серии B, также на правах совместного владения. В сезоне 2012/2013 Лука играл регулярно, проведя 33 матча и забив 5 голов. Клуб однако не сумел по итогам сезона удержаться в Серии B. 21 августа 2013 года «Ювентус» вернул Кастилью, выкупив вторую половину его контракта за 350 тыс. евро. Уже сентябре футболист был отдан в годичную аренду «Эмполи». Сыграв 19 матчей в Серии B за «Эмполи», Кастилья помог команде вернуться в элитный дивизион итальянского футбола. В июне 2014 года он вернулся в «Ювентус».

Летом 2014 года Кастилья перешёл в клуб «Про Верчелли», также выступавший в Серии B. Изначально его переход был проведён на правах аренды, но в феврале 2015 года клуб выкупил контракт Луки у «Ювентуса» и заключил с футболистом контракт на три года. В «Про Верчелли» Кастилья стал одним из ведущих игроков.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Виареджо»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Про Верчелли»
Игроки ФК «Салернитана»